Aleksandr Serguéyevich Lenkov (17 de mayo de 1943 - 21 de abril de 2014) fue un actor ruso. Fue mejor conocido por ganar el Artista del Pueblo de Rusia en 1997. Nació en Rasskazovo, Óblast de Tambov, RSFSR, Unión Soviética. Lenkov murió a causa de una larga enfermedad el 21 de abril de 2014 en Moscú, a los 70 años de edad.

Filmografía 
 1964 — Uninvented Story (Непридуманная история) como Felix Fonyakpv
 1964 — Spring Troubles (Весенние хлопоты) como Radik
 1964 — The Keys of Skies (Ключи от неба) — Semen Lagoda
 1965 — Give Me a Complaints Book (Дайте жалобную книгу) como Pavlik
 1966 — Royal Regatta (Королевская регата) como Lyonya
 1971 — Bat'ka (Батька) como Sashok
 1972 — We Wait You, Boy (Ждём тебя, парень) como Petka 
 1973 — Break a Leg! (Ни пуха, ни пера) as Petr
 1973 — Vasili Tyorkin (Василий Тёркин, TV) como Vasili Tyorkin
 1974 — Teens in the Universe (Отроки во Вселенной) como Executor Robot
 1974 — Unforgotten Song (Незабытая песня) como Kurchonok
 1974—2013 — Yeralash (Ералаш, TV show) — diferentes personajes
 1975 — '29 Spring (Весна двадцать девятого) como Maksim
 1975 — Circus in the Circus como Alyosha
 1976 — Secret, For All The World Only (По секрету всему свету) — El papá de Deniska
 1976 — Mark Twain Stories (Рассказы Марка Твена) como reporter
 1976 — Soldier And Mother (Солдат и мать) como Soldier
 1977 — Vacation, Which Did Not Take Place (Отпуск, который не состоялся) como Andrey Ukhtomski
 1978 — Schedule For After Tomorrow (Расписание на послезавтра) como Igor Nikolaevich
 1979 — Spring Olympic Games, Or Chorus Chief (Весенняя Олимпиада, или Начальник хора) como Ryzhkin
 1980 — And Endless Battle... From Te Alexander Blok Life (И вечный бой... Из жизни Александра Блока)
 1980 — Extraordinary Circumstances (Чрезвычайные обстоятельства) como Sasha Kulagin
 1981 — Ugly Elsa (Безобразная Эльза, TV) como Пертти Орас, скульптор
 1982 — Take Him Alive (Взять живым) como Ptitsyn
 1982 — Whose You Are, Old Stuff? (Вы чьё, старичьё?) como Valerian
 1983 — Black Nagic And White Magic (Магия чёрная и белая) como Valentin Dmitrievich
 1983 — Adventures of Petrov and Vasechkin, Both Ordinary and Unbelieveable (Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные) como Strange Yardman
 1984 — Makar The Pathfinder (Макар-следопыт) como Тимофей
 1985 — Winter Cherries (Зимняя вишня) como Veniamin
 1986 — Snow Queen Mistery (Тайна Снежной Королевы) como Снеговик
 1987 — Misterious Inheritor (Загадочный наследник) como Gryaznov
 1988 — Little Vera (Маленькая Вера) como Mikhail Petrovich
 1988 — Rusty General Island (Остров Ржавого генерала) como Robot Baba Yaga
 1989 — There Are Dark Nights In The Sochi City (В городе Сочи тёмные ночи) como Lena's father
 1989 — The Village of Stepanchikovo And Its Inhabitants (Село Степанчиково и его обитатели) como Yezhevikin
 1989 — Cowberries In The Forest (Во бору брусника) como Kirill
 1990 — Sanit Zone (Сэнит зон) — Zykin
 1991 — Talking Monkey (Говорящая обезьяна) como Maryin
 1991 — Funeral On Second Floor (Похороны на втором этаже) como Картавый
 1991 — Devil Incarnate (Исчадье ада) como Heinrich
 1992 — Good Night (Доброй ночи) como Slavik
 1992 — Spiderweb (Паутина) como Grisha
 1992 — Tractor Drivers 2 (Трактористы 2) como Muscovite
 1993 — No Tricks, Please! (Давайте без фокусов!) como Customer
 1993 — Love Desire (Желание любви) como Guest
 1993 — Silence Code (Кодекс Молчания 2) como Makarov
 1993 — Idiot's Dreams (Мечты идиота) como Croupier
 1993 — About Foma The Businessman (Про бизнесмена Фому) como Comrade Basurmanov
 1994 — Winter Cherries 3 (Зимняя вишня 3) como Veniamin
 1995 — Tram In Moscow (Трамвай в Москве) como tram technician
 1995 — On the Corner, Near by Patriarch Ponds 2 (На углу, у Патриарших-2, serie de TV) como Arkady
 1996 — Agape (Агапе) — Pasha
 1996 — Return of Battleship (Возвращение броненосца) — episode
 1996 — Pages of Theater Parody (Страницы театральной пародии) — Pierre d'Aurebour
 1996 — Strawberries (Клубничка, serie de TV) como Belyanchikov
 1998 — Prince Yuri Dolgorukiy (Князь Юрий Долгорукий) como Poacher
 1998 — El barbero de Siberia (Сибирский цирюльник) como Scientist
 1999 — Directory of Death (Директория смерти) como Astrologist
 2000 — Turetski March (Марш Турецкого) como Spirin
 2001 — Drakosha and Co. (Дракоша и компания) como Konovalov
 2002 — Ha! (Ха!, serie de TV)
 2002 — Provincialists (Провинциалы, serie de TV) como Director
 2002 — Brigada (Бригада, serie de TV series) 
 2002 — Bad Habit (Дурная привычка) como Surgeon
 2002 — Alexander Pushkin (Александр Пушкин)
 2003 — Dark Horse (Тёмная лошадка) como Adam Borisovich
 2003 — Siberia Girl (Сибирочка)
 2003 — There is an Idea (Есть идея)
 2004 — That Queen of Spade (Эта пиковая дама, TV) como Marek
 2004 — Reflections (Отражения)
 2004 — Thieves and Prostitutes. Space Flight Is the Prize (Воры и проститутки. Приз — полёт в космос)
 2004 — Hello, Dweeb! (Hello, Дохлый!)
 2005 — The Check Kiss (Контрольный поцелуй)
 2005 — War Man (Человек войны) como Urban
 2006 — What Woman Wants (Чего хочет женщина)
 2006 — The Pursuit of the Angel (Погоня за ангелом) como Homeless
 2006 — Paparazza (Папараца) como Aleksey Alekseevich
 2006 — Dad The Handyman (Папа На Все Руки, serie de TV) como Neighboor
 2006 — Big Girls (Большие девочки) como Isaac Newton or Saveliy Piskunov
 2006 — Happiness Rails (Рельсы счастья, serie de TV) como anciano
 2008 — Yermolovs (Ермоловы, serie de TV ) como Guardia del Castillo
 2009 — The Book of Masters (Книга мастеров) como senior gem-cutter
 2009 — Bullet is Fool 2 (Пуля-дура 2. Агент почти не виден) como Pavel Nikitich
 2010 — Toys (Игрушки, serie de TV) como Leopold Dormidontov
 2010 — Samovarov, Detective (Сыщик Самоваров, serie de TV) como Yefim Moiseyevich
 2010 — Flowers From Liza (Цветы от Лизы) como Khariton
 2011 — Caramel (Карамель, serie de TV) como Lev Radkovich
 2012 — Interns (Интерны, serie de serie de TV) como Natan Kupitman
 2012 — Da Girlz (Деффчонки, serie de TV) como Viktor Borisovich
 2013 — Teacher In Law (Учитель в законе, serie de TV) como Grey-haired

Referencias

Enlaces externos 
 

Actores de cine de Rusia
Actores de teatro de Rusia
Actores de televisión de Rusia
Fallecidos en Moscú